Богоматерь Лурдская () — один из титулов Богоматери, связанный с Явлением Девы Марии в городе Лурд, Франция, которое Католическая церковь признает подлинным. Почитание событий, интерпретируемых как чудесное явление Богоматери в городе Лурд, широко распространено в католической церкви, а сам город является сегодня одним из главных центров католического паломничества.

История 
Город Лурд расположен на юге Франции, на северных отрогах Пиренеев, где население традиционно занимается скотоводством на горных пастбищах. Явления Девы Марии пастухам и подросткам происходили в этом регионе и ранее, их почитание носило местный характер.

11 февраля 1858 году Богоматерь явилась в гроте Масабьель над родником 14-летней крестьянской девочке Бернадетте Субиру, дочери мельника. Девочка вместе с другими детьми собирала хворост, когда увидела Богоматерь, которая пригласила её помолиться с ней. Дома родители не поверили девочке. Однако позже явления происходили ещё несколько раз. Отношение родственников девочки и местного католического духовенства, сперва скептическое, постепенно изменилось. Все больше людей поддерживали версию о подлинности явления. В ноябре 1858 года католическая церковь образовала «следственную комиссию», по результатам работы которой местный архиепископ признал явления подлинными.

С этого момента начинается официальное почитание Лурдской Богоматери. Скульптору Жозефу-Юго Фабишу была заказана статуя, которую 4 апреля 1864 года поместили в грот в присутствии 20 000 паломников. Со временем количество паломников только возрастало. Лурд посещали все Римские Папы, начиная с Бенедикта XV (понтификат 1914—1922). Над гротом и поблизости от него был выстроен грандиозный религиозный комплекс — Санктуарий в Лурде. Лурдская вода из источника в гроте Масабьель стала считаться целебной, ею стали наполнять купальни, в которых ежегодно совершают омовение более 300 000 паломников. Бернадетта Субиру удалилась в монастырь и после смерти была причислена к лику святых католической церкви.

Исцеления и Лурдское медицинское бюро 

С паломничеством в Лурд и молитвой Лурдской Богоматери с самого начала оказались связаны многочисленные случаи предполагаемого исцеления. Для проверки этих случаев было создано светское Медицинское бюро Лурда. Бюро занимается проверкой случаев чудесного исцеления, с опорой на медицинские данные пациентов до и после паломничества. Бюро интересуют в первую очередь случаи, в которых:

 Оригинальный диагноз был проверен и подтверждён.
 Диагноз должен рассматриваться как «неизлечимый» с использованием существующих средств.
 Излечение произошло в связи с посещением Лурда, как правило, в самом Лурде или в непосредственной близости от святыни.
 Излечение должно быть немедленным (быстрое разрешение симптомов и признаков болезни).
 Излечение должно быть полным (без последующего ухудшения).
 Излечение должно быть постоянным (без повторения).

За время существования бюро 7 000 человек пытались доказать, что обрели чудесное исцеление. Из этих случаев 69 (1 %) были объявлены не имеющими очевидного научного объяснения. Тем не менее существует светская критика выводов бюро, которое, в частности, подозревается скептиками в чрезмерной склонности к сотрудничеству с церковью.

Праздник Лурдской Богоматери 
Поскольку молитвы Лурдской Богоматери считались приносящими исцеление, 11 февраля по инициативе Папы Римского Иоанна Павла Второго был установлен (в 1992 году, отмечается с 1993) также светский праздник — Всемирный день больного, чтобы «… дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Примечания

Литература 
 Stravinskas, Peter. What Mary Means to Christians: An Ancient Tradition Explained, 2012, Paulist Press ISBN 0809147440 глава «Lourdes, Fatima, Guadalupe».
 Harris, Ruth (1999). Lourdes: 0irit in the Secular Age. Penguin Books. ISBN 0-71-399186-0.

Лурд
Католицизм во Франции
Явления Девы Марии